Джюрович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джурович, Александра (род. 1976) — сербская политическая деятельница.
 Джурович, Васо Миланович (1922—2014) — российский учёный-животновод черногорского происхождения.
 Джюрович, Веселин (1924—1943) — югославский черногорский партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Джюрович, Видое (1911—1942) — югославский черногорский экономист, партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Джурович, Даниэла (род. 1973) — черногорский политик.
 Джюрович, Марко (1912—1943) — югославский черногорский партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.